Völs (Tirol), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Völs am Schlern, een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol